Sándor László (1796–1849) 1848-as honvéd, kivégezték 1849. október 18-án Kolozsvár illetve Szamosfalva határában
 Sándor László (1819–1949) jogász, Budapest rendőrfőkapitánya
 Sándor László (1909–1993) csehszlovákiai magyar irodalomkritikus, a Korunk szerkesztője
 Sándor László (1918–1988) politikus, a Dobi-kormány építésügyi minisztere
 Sándor László (1927–2013) gépészmérnök
 Sándor László (1949–) politikus, az MSZP országgyűlési képviselője
 Sándor László (1975-) zeneszerző
 Sándor László közgazdász, 1995–2002 között a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke
 Sándor László (1992) labdarúgó
 Sándor László (1975–) intarziaművész, grafikus

Jegyzetek